Тончев (женската форма: Тончева) е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица:
 Тончев
 Борис Тончев (1899 – 1925) – български футболист
 Димитър Тончев (1859 – 1937) – български юрист и политик
 Иван Тончев (р. 1973) – български футболист
 Ивица Тончев (р. 1968) – сръбски политик
 Йосиф Тончев (1895 – 1953) – български католически свещеник
 Никола Тончев (р. 1937) – български политик
 Петър Тончев (1897 – 19??) – български полковник
 Спиро Тончев (19 век) – български общественик от Македония
 Стефан Тончев (1892 – 1977) – български политик
 Стефан Тончев (футболист) (1896 – 1916) – български футболист и футболен деятел
 Стоян Тончев (1902 – 1989) – български политик
 Тончо Тончев (р. 1972) – български професионален боксьор
 Тончева
 Гергина Тончева (р. 1932) – българска учителка
 Доротея Тончева (р. 1946) – българска актриса
 Раля Тончева (1894 – 1979) – българска оперна певица

Вижте също 
 Танчев
 Тунчев

Български фамилни имена